Partit Popular del Japó, partit polític del Japó
 Perbadanan Putrajaya, autoritat de govern del territori federal de Putrajaya, a Malàisia
 The Plant Pathology Journal, revista científica especialitzada en fitopatologia
 Punts per joc, mesura de l'efectivitat d'un jugador en un torneig de bàsquet